Hilo hace referencia a:

Hebra
 Hilo, hebra larga y delgada que se utiliza para coser.
 Hilo, urdimbre de un tejido.
Hilo, metal en forma de hilo.
Hilo de Litz, tipo especial de hilo o alambre conductor utilizado en electrónica.
Hilo curado tipo de hilo de tela que se usa en Chile para el juego de la comisión.
Hilo dental, conjunto de finos filamentos de nilón o plástico usado para limpiarse los dientes.
Hilo cuántico, alambre conductor eléctrico en el que los efectos cuánticos afectan las propiedades del transporte.
Hilo,  en botánica, punto de inserción del funículo en el óvulo. También llamado 'hilo cárpico'.

Informática
 Hilos, en sistemas operativos, una forma de dividir un programa en múltiples tareas de manera que se ejecuten concurrentemente.
 Hilo de Ariadna, técnica de navegación usada para desarrollar la interfaz gráfica de usuario.

Geografía
 Hilo, río tributario del Hermo, en Asia Menor.
 Hilo, localidad hawaiana.

Varios
 Hilo, en mitología griega, un hijo de Heracles.
 Hilos, en mecánica una de las partes de la estática.
 Hilos INVAR, en geodesia, instrumento de medición.
 Hilo de tierra, toma de conexión a tierra en una instalación eléctrica.
 En algunos países latinoamericanos se le denomina hilo al tanga.